Томас Бим Мартин (,  — ) — британский адмирал флота.

Томас Мартин родился в Суррее и был третьим сыном Генри Мартина (), ставшего позднее членом парламента от Саутгемптона и баронетом. В ранней юности он обучался в Саутгемптонской средней школе, а затем в Королевской средней школе в Гилдфорте.

В 1785 году Мартин поступил в Королевский Военно-морской колледж в Портсмуте. На следующий год он начал свою морскую карьеру в качестве капитанского слуги на фрегате HMS Pegasus, которым командовал принц Уильям Генри. В 1788 году он был переведен вместе с будущим королём на фрегат HMS Andromeda, а в 1790 году на корабль HMS Southampton. Затем Мартин был произведен в чин лейтенанта и назначен на корабль HMS Canada.

После двух лет службы на фрегатах HMS Inconstant и HMS Juno Мартин был произведен в чин коммандера и назначен командиром брандера HMS Tisiphone в Средиземном море, где принял участие в военных действиях периода французских революционных войн.

В ноябре 1793 года Мартин был повышен до полного капитана и получил в командование трофейный французский фрегат HMS Modeste. Спустя два года он был переведен во Флот Канала, где получил фрегат HMS Santa-Margarita, командуя которым, захватил французский фрегат Tamise, потеряв при этом убитыми два человека и три человека ранеными.

В 1797 году Мартин был переведен в Вест-Индию, где командуя двухдечным HMS Tamar захватил девять приватиров.

В 1798 году, командуя HMS Fisgard, Мартин участвовал в охране берегов Ирландии и срыве планов высадки французских войск для поддержки восстания. 20 октября догнал и после боя захватил французский Immortalité. В это время он вел блокадные действия у берегов Франции в составе эскадры коммодора сэра Джона Уоррена.

Во время Амьенского мира Мартин командовал кораблем HMS Impetueux, на котором в 1804 году он участвовал в спасении экипажа потерпевшего крушение корабля HMS Venerable. В 1807 году командовал 98-пушечным кораблем HMS Prince of Wales в составе Флота Канала. В 1808 году, получив в командование 74-пушечный HMS Implacable, принял участие в русско-шведской войне. Вместе с HMS Centaur он захватил и сжег русский 74-пушечный корабль «Всеволод», за что получил от шведского короля Густава Адольфа орден Меча.

В 1810 году Мартин временно замещал вице-адмирала лорда Катберта Коллингвуда в качестве командующего Средиземноморским флотом. В 1811 вернулся на Балтику, где в чине контр-адмирала участвовал в обороне Риги во время Отечественной войны 1812 года.

В 1812—1814 годах Мартин был заместителем командующего в Плимуте. В 1813 находился при штабе герцога Веллингтона в Испании для координации действий Королевского флота и армии. 7 июня 1814 года Томас Мартин был произведен в чин контр-адмирала красной эскадры, а 4 января 1815 года, после окончания наполеоновских войн, был награждён орденом Бани командорского креста.

В 1815 году сэр Томас был назначен на должность сначала помощника контроллера флота, а на следующий год контроллером. Занимая эту должность, он оказывал большое влияние на военно-морскую политику Великобритании и на сокращение Королевского флота в связи с миром. 22 июля 1830 года он был произведен в чин адмирала синей эскадры, 10 января 1837 года — в чин адмирала белой эскадры.

Также в течение четырнадцати лет, с 1818 года по 1832 год, сэр Томас был членом Парламента от Плимута. Он поддерживал тори и выступал с решительной критикой кабинета графа Грея. Это привело к тому, что сэр Мартин был уволен в 1831 году своим старым другом королём Вильгельмом IV от должности контроллера флота.

В 1849 году сэр Томас был произведен в чин адмирала флота и награждён Большим рыцарским крестом ордена Бани. Также он занимал почетные должности контр-адмирала Соединенного Королевства, а с 1847 года и до самой смерти — вице-адмирала Соединенного Королевства.

Семья 
В 1798 году Томас Мартин женился на Кэтрин Феншоу (), дочери капитана Роберта Феншоу. У них родилось три сына и три дочери. Сыновья Уильям и Генри также стали адмиралами Королевского флота.

Примечания 

Адмиралы флота (Великобритания)
Британские командиры Наполеоновских и Революционных войн
Члены парламента Соединённого королевства (1818—1820)
Члены парламента Соединённого королевства (1820—1826)
Члены парламента Соединённого королевства (1826—1830)
Члены парламента Соединённого королевства (1830—1831)
Члены парламента Соединённого королевства (1831—1832)
Похороненные на кладбище Кенсал-Грин